Obstfelder ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Obstfelder (1886–1976), deutscher General der Infanterie
 Sigbjørn Obstfelder (1866–1900), norwegischer Schriftsteller und Lyriker